Докторовичский сельсовет — административная единица на территории Копыльского района Минской области Республики Беларусь. Административный центр - агрогородок Новые Докторовичи.

История 
Образован в 1960 г.

Состав 
Докторовичский сельсовет включает 18 населённых пунктов:
 Аткуловичи — посёлок.
 Ванелевичи — агрогородок.
 Васильчицы — деревня.
 Горностайлово — деревня.
 Докторовичи — деревня.
 Закопанка — посёлок.
 Калиново — деревня.
 Лазюки — посёлок.
 Новоселки — деревня.
 Новые Докторовичи — агрогородок.
 Островок — деревня.
 Перевоз — деревня.
 Савково — деревня.
 Смычка — посёлок.
 Станьки — деревня.
 Углы — деревня.
 Ужа — деревня.
 Чижевичи — посёлок.

Примечания

Ссылки 
 Копыльский райисполком

Сельсоветы Копыльского района